Rivière Duck (ou Duck River) peut se référer à:

Toponymes

Duck River, lieu non organisé, situé dans le 9-34-20-W, Manitoba.
 Black Duck River, St. Mary's-The Capes, Terre-Neuve-et-Labrador.

Hydronymes

Duck River (New South Wales), un affluent de la rivière Parramatta, en Nouvelle-Galles du Sud.
 Duck River (Tasmanie), une rivière de la Tasmanie.

Little Duck River, cours d'eau situé au 22-35-24-W, Manitoba
 North Duck River, cours d'eau situé au 18-37-19-W, Manitoba.
 South Duck River, cours d'eau situé au 21-34-22-W, Manitoba.
 West Duck River, cours d'eau situé au 20-35-24-W, Manitoba.
 Black Duck River, cours d'eau chevauchant la limite entre l'Ontario et le Manitoba.
 Rivière Duck (Minganie), un affluent du Golfe du Saint-Laurent, traversant Rivière-au-Tonnerre, MRC Minganie, Côte-Nord, Québec.

Duck River (Alabama), un affluent de la Mulberry Fork de la rivière Black Warrior, Alabama.
 Duck River (Connecticut), une rivière à marée à Old Lyme, au Connecticut.
 Duck River (Michigan), une rivière du Michigan.
 Duck River (Tennessee), un affluent de la rivière Tennessee, au Tennessee.
 Little Duck River, une rivière du Tennessee.